Мбомбела:

 Мбомбела — город на северо-востоке ЮАР, столица провинции Мпумаланга.
 Мбомбела — местный муниципалитет в районе Эхланзени провинции Мпумаланга (ЮАР). 
 Мбомбела — многофункциональный стадион в городе Нелспрейт, ЮАР.